Souffrance, expérience affective de désagrément et d'aversion, associée à un dommage ou à une menace de dommage.

Voir aussi 
 Souffrance fœtale, diminution de l'oxygénation ou hypoxie du fœtus.
 Souffrance psychologique, souffrance ou douleur dont l'origine n'est pas physiologique mais due à une émotion.

Architecture 
 Jour de souffrance, ouverture ou fenêtre donnant sur la propriété d'un voisin et qui ne peut être refusée par ce dernier. Autre définition, non sourcée : ouverture laissant passer la lumière, mais interdisant les vues.

Littérature 
 Les Souffrances du jeune Werther, roman épistolaire de Goethe publié en 1774.

Cinéma 
 Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) est un film est-allemand réalisé par Egon Günther en 1976, inspiré du roman de Goethe
 Cristal de souffrance, court métrage de Michel Houellebecq réalisé en 1978.

Notes et références